HMS Venerable — название нескольких кораблей Королевского флота Великобритании:

 HMS Venerable (1784) — 74-пушечный корабль 3 ранга. Спущен на воду в 1784 году. Разбился в 1804 году.
 HMS Venerable (1808) — 74-пушечный корабль 3 ранга. Спущен в 1808 году. С 1825 года на рейдовой службе. Разобран в 1838 году.
  — эскадренный броненосец типа «Формидебл». Спущен в 1899 году. Продан на металлолом в 1920 году.
 HMS Venerable (R63) — авианосец типа «Колоссус». Спущен в 1943 году. В 1948 году продан Нидерландам, во флоте которых назывался Karel Doorman. Затем продан Аргентине, во флоте которой назывался ARA Veinticinco de Mayo (V-2). Утилизирован в 2006 году.